Antonio Machado Núñez (1812 - 1896), een Spaanse antropoloog, geoloog en zoöloog
Antonio Machado Álvarez of Demófilo (1848 - 1893), een Spaanse antropoloog en schrijver
Antonio Machado (dichter) (1875 - 1939), een Spaanse dichter
Antonio Machado (metrostation), in de Spaanse hoofdstad Madrid